

Cinema 
 Young Ideas – film del 1922 diretto da Reggie Morris
 Young Ideas – film diretto da Robert F. Hill (1924
 Young Ideas – film del 1943 diretto da Jules Dassin

Musica 
 Young Ideas – album di Ray Anthony del 1957